A esgrima é um dos esportes disputados nos Jogos Olímpicos modernos desde a sua primeira edição em Atenas 1896. As mulheres estrearam na modalidade com a prova de florete durante os Jogos de Paris em 1924. Entre 2008 e 2016 as competições por equipes se revezavam e uma das três categorias ficava ausente do programa olímpico tanto no masculino quanto no feminino.

Eventos

Medalhistas

Quadro geral de medalhas

Ligações externas 
 
 

!